Ziermann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ziermann (1850–1881), deutscher Genremaler
 Gottlieb Ziermann (1824–1895), deutscher Generalmajor
 Martin Ziermann (* 1955), deutscher Bauforscher